Мастерс 2009 () — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 11 по 18 января 2009 года на «Арене Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Марка Селби, со счётом 10:8.

Призовой фонд

Квалификация 

 Финалист: GB£ 680
 1/2 финала: £ 250
 1/4 финала: £ 105
 Общий фонд: £ 1600

Основной турнир 

 Победитель: £ 150 000
 Финалист: £ 75 000
 1/2 финала: £ 32 000
 1/4 финала: £ 16 000
 1/8 финала: £ 14 000
 Last 18 (уайлд-кард раунд): £ 3500
 Высший брейк: £ 10 000
 Максимальный брейк: £ 25 000
 Общий фонд: £ 482 000

Примечательные факты 

 Марк Аллен и Рики Уолден впервые стали участниками основной части турнира.
 Джон Хиггинс в матче 1/8 финала против Марко Фу в конце концов закончил матч «флюком» (непредусмотренным шаром), при том, что ранее, по ходу партии, ему требовался снукер.
 Ронни О'Салливан на протяжении всего турнира играл новым кием, однако, это не помешало ему стать чемпионом. Примечательно, что по ходу финала О’Салливан проигрывал Селби, 5:7, а при счёте 9:8 Марк имел хороший шанс сравнять счёт.
 Высший брейк турнира сделал Джон Хиггинс — 140 очков.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

В предварительных матчах играют снукеристы, получившие уайлд-кард и два последних по рейтингу снукериста из Топ-16.

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 

 140, 127, 100, 100 Джон Хиггинс
 136, 128, 118, 115, 110, 102, 101, 100 Ронни О'Салливан
 130, 124 Алистер Картер
 128, 114, 113, 105 Стивен Магуайр
 123 Джадд Трамп
 122, 100 Нил Робертсон
 120, 114, 104, 102, 101, 100 Марк Селби
 119, 104 Марк Аллен
 115 Марк Кинг
 106 Грэм Дотт
 105 Джо Перри

Ссылки 

 Результаты турнира на global-snooker 

Мастерс (снукер)
2009 год в снукере